Az Ürge-zűr a Kérem a következőt! című rajzfilmsorozat második évadjának ötödik része.

Cselekmény

Alkotók 
 Rendezte: Nepp József
 Írta: Nepp József, Romhányi József
 Dramaturg: Komlós Klári
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Operatőr: Bacsó Zoltán
 Kameraman: Körmöci Judit, Székely Ida
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Hap Magda
 Tervezte: Zsilli Mária
 Lektor: Lehel Judit
 Háttér: Szálas Gabriella
 Rajzolták: Palkó József, Udvarnoki József
 Munkatársak: Bende Zsófi, Gyöpös Katalin, Velebil Zsuzsa, Zsebényi Béla
 Rendezőasszisztens: Kovács István
 Színes technika: Kun Irén
 Gyártásvezető: Doroghy Judit
 Produkciós vezető: Gyöpös Sándor, Komlós Klári
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Dr. Bubó: Szabó Gyula
 Ursula: Bodrogi Gyula
 Csőrmester: Csala Zsuzsa
 Teknőc Ernő: Gyenge Árpád
 Ürgéné: Pálos Zsuzsa
 Ürge: Pathó István
 Hörcsög vezérigazgató: Horkai János
 Leo Király: Tyll Attila

Dal 
A puma és a papagáj dala – Előadja: ?

Kérem a következőt! (2. évad)